Бронзовый век может означать:
 Бронзовый век — эпоха на границе первобытного общества и древнего мира.
 Бронзовый век комиксов — период в истории американских комиксов.
 Бронзовый век русской поэзии — послесталинский период советской поэзии.
 Бронзовый век русской прозы  — послесталинский период советской прозы.